Andersson-Junkka är ett efternamn.

Personer med efternamnet 
Börje Andersson-Junkka (född 1936), svensk fotbollstränare
Jonas Andersson Junkka (född 1975), svensk ishockeyspelare